El Torneig de Birmingham 2019, oficialment conegut com a Nature Valley Classic 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 38a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 de juny de 2019 al Edgbaston Priory Club de Birmingham, Anglaterra.

La tennista australiana Ashleigh Barty va guanyar el tercer títol individual de la temporada i els punts acumulats li van permetre accedir al número 1 mundial en categoria individual per primera vegada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019